French Championships 1928 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy French Open, który rozegrano w 1928 roku w dniach 24 maja–4 czerwca, na kortach Stade Roland Garros w Paryżu.

Była to 33 edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Bibliografia 
 
 

1928 w tenisie ziemnym
1928 we Francji
French Open według lat